Ёсимицу Цудзи (; род.  в Наре, Япония) — японский профессиональный шоссейный велогонщик.

Достижения 
 2007
3-й Тур Кумано
 2009
8-й Тур Сеула
 2010
1-й Этап 1 Тур Кумано

Ссылки 
Цудзи, Ёсимицу на FirstCycling 

Велогонщики Японии